Il singolare femminile del torneo di tennis Queensland Open 1987, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1987, ha avuto come vincitrice Hana Mandlíková che ha battuto in finale Pam Shriver 6-2, 2-6, 6-4.

Teste di serie

 Hana Mandlíková (campionessa)
 Pam Shriver (finale)
 Helena Suková (semifinali)
 Wendy Turnbull (secondo turno)
 Dianne Balestrat (terzo turno)
 Helena Suková (quarti di finale)
 Alycia Moulton (terzo turno)
 Helen Kelesi (quarti di finale)

 Helen Kelesi (terzo turno)
 Pam Shriver (semifinali)
 Ann Henricksson (primo turno)
 Elna Reinach (secondo turno)
 Eva Pfaff (quarti di finale)
 Sara Gomer (terzo turno)
 Assente
 Assente

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Queensland Open 1987